Поліканов Володимир Олексійович (1940—1994) — радянський російський футболіст, нападник.
 Поліканов Герасим Павлович (1907—1972) — старший сержант РА, учасник Другої світової війни, Герой Радянського Союзу.
 Поліканов Олександр Миколайович — підполковник Збройних сил України; миротворець.
 Поліканов Сергій Михайлович (1926—1994) — фізик, член-кореспондент АН СРСР з 1974 року, член Московської Гельсінської групи. Лауреат Ленінської премії.